Владимир Троицкий: Троицкий, Владимир Александрович (род. 1936) — советский, украинский учёный в области неразрушающего контроля материалов и сварных соединений, доктор технических наук, профессор.
 Троицкий, Владимир Михайлович (1937—1998) — судья всесоюзной категории по спортивному ориентированию, профессиональный фотограф в жанре портрета, спорта и городского пейзажа (г. Тула), автор воспоминаний.